Artur Błażejewski (ur. 1961) – polski archeolog
 Artur Błażejewski (ur. 1981) – polski piłkarz